Passacaglia bezeichnet:

 Passacaglia, barocker Tanz und Variationsform des 17. und 18. Jahrhunderts.
 Passacaglia (Popovici), Bühnenwerk von Titus Popovici